Tihanyi Olivér (Szombathely, 1996. december 17. –) magyar labdarúgó, a Pécsi Mecsek FC játékosa.

Jegyzetek

Források 

1996-ban született személyek
Szombathelyiek
Magyar labdarúgók
Labdarúgócsatárok
A Haladás labdarúgói
A Soproni VSE labdarúgói
A Kisvárda FC labdarúgói
A Ceglédi VSE labdarúgói
Élő személyek
A Balassagyarmati VSE labdarúgói
A PMFC labdarúgói